Константин Канделаки:
 Канделаки, Константин Ефимович (1879—1938) — меньшевик, депутат Государственной думы II созыва от Батумской области и Сухумского округа.
 Канделаки, Константин Платонович (1883—1958) — министр промышленного развития Демократической республики Грузия, политический эмигрант, диктор радио «Свобода».